Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Kilderry e Nicolás Lapentti che hanno battuto in finale Andrew Kratzmann e Libor Pimek 3-6, 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Tom Kempers /  Menno Oosting (primo turno)

 Andrew Kratzmann /  Libor Pimek (finale)
 Stephen Noteboom /  Fernon Wibier (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1997
ATP Tour 1997